Jorge Soto peut désigner :
 Jorge Soto est un footballeur bolivien qui a participé aux championnats sud-américains de 1926 et 1927 ;
 Jorge Soto est un footballeur péruvien né en 1971 ;
 Mario Jorge Soto est un footballeur péruvien né en 1987 ;
 Jorge Soto est un cycliste uruguayen ;
 Jorge Soto est un golfeur argentin .